Даниел (Дэ́ниел) Белл (10 мая 1919 года, Нью-Йорк, США — 25 января 2011 года, Кембридж, Массачусетс, США) — американский социолог и публицист, создатель теории постиндустриального (информационного) общества, профессор Гарвардского университета. Себя он однажды описывал как «социалиста в экономике, либерала в политике и консерватора в культуре».

Биография 
Даниел Белл был сыном польско-еврейских иммигрантов Бенджамина Болоцкого и его жены Энн Каплан. Первым языком Белла был идиш. Его отец умер, когда Даниелу было 8 месяцев. Рос он в бедности с матерью и старшим братом. Когда ему было 13 лет, фамилию семьи изменили на Белл.

Получил степень бакалавра в 1938 году в Городском колледже Нью-Йорка, затем год учился в Колумбийском университете.

В 1940—1950 годы работал журналистом и редактором.

1959—1969 годы — преподавал социологию в Колумбийском университете.

1960 год — получил степень доктора философии в Колумбийском университете.

1969—1990 годы — преподавал социологию в Гарвардском университете. В 1973 году опубликовал прославившую его книгу «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования» / The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting.

1999 — получил Премию Алексиса де Токвиля за гуманизм.

В предисловии к русскому изданию «Прихода постиндустриального общества» Белл писал: «Но я вовсе не антимарксист (как обвиняли его в период СССР. - прим. Л. Е. Гринина). Как может быть ученый-социолог антимарксистом? Многое в марксистском анализе социальных и производственных структур сохранило свое значение и вошло в современные теории... Я бы скорее назвал себя постмарксистом, в том смысле, что я воспринял достаточно много марксистских представлений о социуме».

Идеи 
Считается теоретиком постиндустриального общества. Создал теорию развития общества, альтернативную популярной марксистской схеме (развитие общества как смена формы собственности: Феодализм → Капитализм → Социализм). Предложил логику: Доиндустриальное → Индустриальное → Постиндустриальное общество. Постиндустриальное общество характеризуется главенством знания (а не собственности); наличием интеллектуальных технологий; переходом от производства товаров к оказанию услуг; ростом численности носителей знания. Если в индустриальном обществе главными фигурами были предприниматель, бизнесмен, руководитель промышленного предприятия, то сегодня «новыми людьми» являются учёные, математики, экономисты и другие представители интеллектуальных технологий.

Белл представляет общество будущего из трёх социальных классов:

 «творческая элита учёных и высшей профессиональной администрации»; 
 «средний класс» (инженеры, научные сотрудники);
 «пролетариат умственного труда» (техники, ассистенты, младшие сотрудники, лаборанты).

Личная жизнь 
Первые два брака Даниеля Белла с Норой Поташник и Элейн Грэм закончились разводом. В 1960 году он женился на литературном критике Перл Казин Белл, которая была еврейкой и сестрой Альфреда Казина. Белл был отцом двоих детей. Его сын, Дэвид Белл, стал профессором французской истории в Принстонском университете, а его дочь, Джорди Белл, также работала в сфере образования.

Даниел Белл умер в собственном доме в Кембридже, штат Массачусетс, 25 января 2011 года.

Библиография 
 На русском языке
 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. — Москва: Академия, 1999.
 Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на Западе. — Москва: Прогресс, 1986. — с. 330—342.
 Белл Д., Иноземцев В. Эпоха разобщенности. — М.: Центр исследований постиндустриального общества, 2007.

 На украинском языке
 Деніел Белл. Прихід постіндустріального суспільства

 На английском языке
 Bell D. The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. — N.Y.: Free Press, 1965, ISBN 0-674-00426-4
 Bell D. The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting. — N.Y.: Basic Books, 1973, ISBN 0-465-01281-7
 Bell D. The cultural contradictions of capitalism. — N.Y.: Basic Books, 1976.

Оценки 
П. С. Гуревич отмечал:Вспоминаю встречу с американским социологом Даниэлем Беллом. Это крупный учёный, автор весьма распространённых на Западе концепций. Именно он в 60-е годы выступил как автор и комментатор концепции деидеологизации, то есть крушения идеологических систем.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Михаэль Дорфман Прощай, Белл

Социологи США
Умершие в Кембридже (Массачусетс)
Социальные философы
Социологи по алфавиту
Лауреаты премии Алексиса де Токвиля за гуманизм
Выпускники Городского колледжа Нью-Йорка
Выпускники Колумбийского университета
Профессора Кембриджского университета
Питтский профессор американской истории и институтов (Кембриджский университет)
Почётные доктора Брандейского университета
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Чикагского университета
Почётные доктора Университета Кэйо